Łuparka (do drewna) – siekiera mechaniczna do łupania drewna (dzielenia wzdłuż włókien).
 Łuparka (do kamienia) – obrabiarka służąca do mechanicznego łupania kamienia.
 Łuparka węglowa – maszyna górnicza urabiająca węgiel udarowo, przy pomocy grotów.